Bolívar puede referirse a:

 Bolívar apellido.

Personas 
 Simón Bolívar, militar venezolano, quien participó en las guerras de independencia sudamericanas.
 Juan Vicente Bolívar y Ponte, político español nacido en Venezuela, padre del anterior.
 Juan de Bolívar y Martínez de Villegas, político español nacido en Venezuela, padre del anterior.
 Fernando Bolívar, sobrino y edecán del Libertador.
Orindatus Simon Bolivar Wall, militar estadounidense de la guerra civil de ese país. 
Orlando Bolivar Willcox, militar estadounidense de la guerra civil de ese país. 
 Simon Bolivar Buckner, militar estadounidense de la guerra civil de ese país.
 Simon Bolivar Buckner, Jr., militar estadounidense de la segunda guerra mundial.
 Ignacio Bolívar, naturalista y entomólogo español.
 María Bolívar, candidata a la presidencia de Venezuela en el 2012 y 2013.

Personajes ficticios 
 Bolívar, perro San Bernardo que aparece en los cómics del pato Donald de Walt Disney.
 Bolivar Trask, personaje de Marvel Comics relacionado con la esfera mutante de dicha compañía.

Deporte 

 Bolívar, club de fútbol boliviano.
 Copa Simón Bolívar, primer torneo nacional boliviano organizado por la Federación Boliviana de Fútbol.
 Copa Simón Bolívar, torneo internacional de fútbol disputado entre 1970 y 1976.

Topónimos

Australia 
 Bolívar, suburbio de Adelaida, Australia del Sur.

Argentina 
 Bolívar, estación terminal de la Línea E del Subte de Buenos Aires (Argentina).
 Bolívar, ciudad argentina.
 Bolívar, municipio argentino.

Bolivia 
 República de Bolívar, antiguo nombre de Bolivia.
 Bolívar, capital boliviana de la provincia homónima.

Chile 
 Simón Bolívar, estación del Metro de Santiago.

Colombia 
 Bolívar, departamento colombiano.
 Bolívar, municipio colombiano del departamento de Cauca.
 Bolívar, municipio colombiano del departamento de Santander.
 Bolívar, municipio colombiano del departamento del Valle del Cauca.
Ciudad Bolivar, localidad número 19 del Distrito Capital de Bogotá.
El Carmen de Bolívar, municipio colombiano del departamento de Bolívar.
 Simón Bolívar, estación del TransMilenio.
 Bolívar 83, barrio del municipio de Zipaquirá

Cuba 
 Bolívar, localidad cubana del municipio de Sandino, en la provincia de Pinar del Río.

Ecuador 
 Bolívar, una de las 24 provincias en que se divide políticamente Ecuador.

El Salvador 
 Bolívar, municipio salvadoreño del departamento de La Unión.

España 
 Bolívar concejo español del municipio de Vitoria, en la provincia de Álava, País Vasco.

Estados Unidos de América 
 Bolívar, villa estadounidense del condado de Jackson, estado de Alabama.
 Bolivar, villa estadounidense del condado de Bartow, estado de Georgia.
 Bolivar, villa estadounidense del condado de Wabash, estado de Indiana.
 Bolivar, parroquia estadounidense del condado de Tangipahoa, estado de Lousiana.
 Bolivar, localidad estadounidense del condado de Polk, estado de Misuri.
 Bolivar, pueblo estadounidense del condado de Allegany, estado de Nueva York.
 Bolivar, localidad estadounidense del condado de Hardeman, estado de Tennessee.
 Bolivar, villa estadounidense del condado de Denton, estado de Texas.
 Bolivar, villa estadounidense del condado de Westmoreland, estado de Pensilvania.
 Bolivar, villa estadounidense del condado de Madison, estado de Nueva York.
 Bolivar, localidad estadounidense del condado de Jefferson, estado de Virginia Occidental.
 Bolivar, localidad estadounidense del condado de Tuscarawas, estado de Ohio.
 Península Bolívar, península del estado de Texas.

Francia 
 Bolívar, estación de la línea 7 bis del metro de París.

Perú 
 Bolívar, capital peruana de la provincia del mismo nombre.

Puerto Rico 
 Bolívar, sub-barrio puertorriqueño del barrio de Santurce, San Juan.

Uruguay 
 Bolívar, barrio uruguayo de la ciudad de Montevideo.
 Bolívar, localidad uruguaya del departamento de Canelones.

Venezuela 
 Bolívar, uno de los 23 estados federales en que se divide Venezuela.
 Ciudad Bolívar, ciudad capital del estado homónimo.
 Pico Bolívar, accidente geográfico más alto de Venezuela.
 Municipio Bolívar (Aragua), municipio en el estado Aragua.
 Municipio Bolívar (Barinas), municipio en el estado Barinas.
 Municipio Bolívar (Falcón), municipio en el estado Falcón.
 Municipio Bolívar (Táchira), municipio en el estado Táchira.
 Municipio Bolívar (Trujillo), municipio en el estado Trujillo.
 Municipio Bolívar (Monagas), municipio en el estado Monagas.
 Municipio Bolívar (Sucre), municipio en el estado Sucre.
 Municipio Bolívar (Yaracuy), municipio en el estado Yaracuy.
 Municipio Simón Bolívar (Anzoátegui), municipio en el estado Anzoátegui.
 Municipio Simón Bolívar (Miranda), municipio en el estado Miranda.
 Municipio Simón Bolívar (Zulia), municipio en el estado Zulia.

Objetos 
 Bolívar, la unidad monetaria de Venezuela.
 Bolívar, marca de cigarro cubano.
 Bolívar, uno de los yates de Lord Byron.

Música 
 Bolívar, ópera de Darius Milhaud.

Política 
 Revolución bolivariana
 Movimiento Bolivariano Revolucionario - 200
 Gran Polo Patriótico Simón Bolívar

Enlaces externos